

Geografia 
 Paley – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France

Matematica 
 Teorema di Paley-Wiener – relazione matematica che consente di determinare se un sistema lineare tempo invariante è causale o meno

Persone 
 Albert Paley (1944) – scultore statunitense
 Babe Paley (1915-1978) – socialite statunitense 
 Edward Graham Paley (1823-1895) – architetto inglese
 Grace Paley (1922-2007) – scrittrice, poetessa e attivista statunitense
 Irina Pavlovna Paley (1903-1990) – principessa di Russia
 Natalia Pavlovna Paley (1905-1981) – modella e attrice francese
 Nina Paley (1968) – regista statunitense
 Ol'ga Valerianovna Paley (1865-1929) – nobile russa, moglie del granduca Pavel Aleksandrovič Romanov
 Phillip Paley (1963) – attore statunitense
 Raymond Paley (1907-1933) – matematico inglese
 William Paley (1743-1805) – filosofo e teologo inglese, pastore anglicano